

Astronomia
 19713 Ibaraki – asteroide della fascia principale

Geografia
  – prefettura giapponese di Kantō
  è uno dei distretti della prefettura di Ibaraki
  è una città giapponese della prefettura di Ibaraki
  – cittadina giapponese del distretto di Higashiibaraki della prefettura di Ibaraki
  – città giapponese della prefettura di Osaka

Mitologia
 Ibaraki-dōji – oni protagonista di una leggenda giapponese

Musica 
 Ibaraki – progetto solista del cantante statunitense Matt Heafy